Saint Elizabeth kan syfta på följande platser:

Jamaica 

 Parish of Saint Elizabeth, parish,

USA 

 Saint Elizabeth (ort i USA), Missouri, Miller County, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar